Zabielne () ist ein polnischer Ortsname:
 Zabielne (Biała Piska), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Sabielnen, 1938 bis 1945 Freundlingen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Zabielne (Olecko), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Sabielnen, 1938 bis 1945 Podersbach, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen

Siehe auch:
 Milewo Zabielne